Jovan Stanisavljević Čaruga, čuveni razbojnik na prostoru Hrvatske nakon prvog svjetskog rata.
Čaruga (1991.), hrvatski film